Evropská liga UEFA, do roku 2009 Pohár UEFA, je klubová fotbalová soutěž mezi evropskými týmy pořádaná organizací UEFA. Byla založena v roce 1971 jako nástupce Veletržního poháru založeného roku 1955 a od roku 2009 nese název Evropská liga UEFA.

Historie 
Původně byl roku 1955 založen Veletržní pohár pro týmy z veletržních měst, nakonec jej mohly hrát i týmy odjinud. V roce 1971 převzala řízení soutěže oficiálně UEFA, která tak založila Pohár UEFA. Ten byl určen pro týmy, jež se umístí v lize za mistrem, případně pro vítěze ligového poháru.

Od sezóny 1980/81 je v platnosti ustanovení o počtu zástupců na základě úspěšnosti jednotlivých zemí v pohárových soutěží v posledních pěti letech (tři země mají v 1. kole Poháru UEFA vždy po čtyřech zástupcích, pět zemí po třech, 13 po dvou, 11 po jednom zástupci a ostatní si musí vybojovat postup v předkolech).

Od ročníku 1999/2000 se soutěže zúčastňují i vítězové národních pohárů, neboť jejich soutěž PVP byla zrušena. Rozšíření Ligy mistrů zasáhlo i tuto soutěž, neboť poražení ve 3. předkole Ligy mistrů postupují alespoň do 1. kola Poháru UEFA, a třetí týmy ve skupinách základní části Ligy mistrů do kola třetího. A vzhledem k účasti více klubů z nejlepších lig v Lize mistrů už tyto špičkové týmy v Poháru UEFA chybí.

Od sezóny 2009/10 byl rozšířen počet startujících týmů na 48. Týmy jsou rozděleny do 12 skupin po 4 účastnících a utkávají se každý s každým na domácím i venkovním hřišti. Do další fáze turnaje postupují dva nejúspěšnější týmy z každé skupiny. Pravidlo doplnění o tým z 3. míst ve skupinách Ligy mistrů zůstalo zachováno.

Až do semifinále se hraje vyřazovacím způsobem (doma – venku), při rovnosti bodů následuje prodloužení 2 × 15 minut, popřípadě pokutové kopy. Finále bylo dříve dvoukolové, od sezóny 1997/98 se stejně jako finále Ligy mistrů hraje na jedno utkání na předem určeném stadionu.

Finalisté Poháru UEFA (1971 – 2009) a Evropské ligy (2010 – dosud) 
Zdroj:

Nejúspěšnější týmy 
Nejúspěšnějšími týmy jsou s 6 vítězstvími Sevilla FC a se 3 vítězstvími Liverpool FC, Juventus FC, FC Inter Milán a Atlético Madrid. Pokud připočteme i Veletržní pohár, pak mají 3 trofeje i FC Barcelona (3× Veletržní pohár) a Valencia CF (2× Veletržní pohár, 1× Pohár UEFA).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 New format provides fresh impetus, Historie soutěže na UEFA.com 

 
Pohár UEFA
Fotbalové soutěže